Norman Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Norman Township (Illinois)
 Norman Township (Michigan)
 Norman Township (Pine County, Minnesota)
 Norman Township (Yellow Medicine County, Minnesota)
 Norman Township (Missouri)
 Norman Township (North Dakota)
 Norman Township (Oklahoma)